

Вайтгауз — місто, штат Техас
 Вайтгауз — селище, штат Огайо